San Ignacio – miasto w prowincji Misiones w Argentynie
 San Ignacio – miejscowość i siedziba gminy w meksykańskim stanie Sinaloa
 San Ignacio – miejscowość i siedziba gminy w Hondurasie, w departamencie Francisco Morazán
 San Ignacio – miasto w Chile, w regionie Santiago, w prowincji Maipo
 San Ignacio – miasto w Chile, w regionie Ñuble, w prowincji Diguillín
 San Ignacio – miasto w Paragwaju, w departamencie Misiones
 San Ignacio – miasto w Peru, w prowincji San Ignacio
 San Ignacio – departament w argentyńskiej prowincji Misiones.
 San Ignacio, dawniej: Cayo – miasto w Belize